Fiebach ist der Familienname folgender Personen:

 Helmut Fiebach (1933–2016), deutscher Fußballspieler
 Joachim Fiebach (* 1934), deutscher Theaterwissenschaftler
 Otto Fiebach (1851–1937), deutscher Komponist und Musikdirektor